

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Circleville – città della Contea di Jackson, Kansas
 Circleville – capoluogo della Contea di Pickaway, Ohio
 Circleville – città della Contea di Piute, Utah